de Maleise jaarvogel (Aceros corrugatus), ook wel de geribbelde neushoornvogel genaamd;
de Waldens jaarvogel  (Aceros waldeni), vroeger ook wel de Visayan geribbelde neushoornvogel genaamd